Quinto Quinzio Cincinnato – politico romano, tribuno consolare nel 415 a.C. e nel 405 a.C.
 Quinto Quinzio Cincinnato – politico romano, tribuno consolare nel 369 a.C.